Drömmil eller Drömmilen kan syfta på:

Drömmil – en benämning för att löpa en engelsk mil på en tid under fyra minuter  
Drömmilen –  ett mått på hastighet, se Miles per hour